Hackberry (Arizona)
 Hackberry (Louisiane)
 Hackberry (Texas)

Homonymie de localités aux États-Unis